Ваље дел Силенсио има више значења:

 Ваље дел Силенсио (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ваље дел Силенсио (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику